Ланмере́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Трегье. Округ коммуны — Ланьон.

Код INSEE коммуны — 22110.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к западу от Парижа, в 145 км северо-западнее Ренна, в 50 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Вдоль юго-восточной границы коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 600 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 280 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 214 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 214 активных работали 198 человек (107 мужчин и 91 женщина), безработных было 16 (6 мужчин и 10 женщин). Среди 66 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 27 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сен-Жером (XVI век). Исторический памятник с 1930 года
 Церковь Сен-Мерен (XVII век)
 Купель (XVII век). Исторический памятник с 1967 года
 Усадьба Саль (1673 год)
 Римский мост через реку Генди (I—II века)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор